«Domingo Martínez» es el conjunto, del nombre propio Domingo y el apellido Martínez, que puede referirse a:

Personajes 
 Domingo Martínez, obispo de Salamanca de 1264 a 1267
 Domingo Martínez (m. 1273), religioso castellano, electo obispo de Ávila poco antes de fallecer;
 Domingo Martínez de Irala (1509-1556), conquistador y colonizador español;
 Domingo Martínez (1688-1749), pintor español del barroco nacido en Sevilla;
 Domingo Martínez (general) (n/d), general argentino del siglo XX;
 Domingo Martínez (1809-1899), abogado y político mexicano, gobernador interino del Estado de Nuevo León en 4 ocasiones;
 Domingo Martínez (1965-), beisbolista dominicano;
 Domingo Martínez, practicante de taekwondo español.